

Саут-Бристоль — місто, штат Мен
 Саут-Бристоль — місто, штат Нью-Йорк